Az 1994–1995-ös Szlovák Extraliga-szezon a Szlovák Extraliga második szezonja volt. A bajnoki címet a HC Košice szerezte meg, 3:0-ra verve meg a Dukla Trenčínt a három győztes meccsig játszott döntősorozatban. A bajnokságból a HK Spišská Nová Ves esett ki, helyére a következő szezonra az ŠK Iskra Banská Bystrica jutott fel.

Alapszakasz

Az alapszakasz legeredményesebb játékosai

Rájátszás 

az eredmények a győztes mérkőzések számát jelzik a sorozatban

Negyeddöntők 
 Dukla Trenčín - Spartak Dubnica nad Váhom 3:0 (11:3,3:2,4:2)
 HC Košice - ZPA Prešov 3:0 (10:1,4:3,6:1)
 Slovan Bratislava - Martimex ZŤS Martin  3:0 (5:1,5:2,2:0)
 ŠKP PS Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:0 (8:5,4:1,4:3)

Elődöntők 
 Dukla Trenčín - ŠKP PS Poprad 3:0 (9:5,5:3,5:3)
 HC Košice - Slovan Bratislava 3:0 (11:1,8:1,3:1)

3. helyért 
 Slovan Bratislava - ŠKP PS Poprad 2:1 (4:3,5:6,5:2)

Döntő 
 Dukla Trenčín - HC Košice  0:3 (2:4,3:5,1:7)

Források 
 

Szlovák Extraliga-szezonok
Szlovák
Szlovák